Erling Lindström, švedski hokejist, * 9. avgust 1937, Sundsvall, Švedska.

Lindström je v švedski ligi igral za klube Östrands IF, Grums IK in AIK IF.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje. Skupno je odigral 57 reprezentančnih tekem.

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Statistika kariere

|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grums IK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grums IK
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 4
|
| 4
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti Grums IK
Hokejisti AIK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih